Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 19 Европском првенству у атлетици у дворани 1988. године одржано је 6. марта.  у Дворани спортова у Будимпешти, (Мађарска).   
  
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1987. у Лијевену одбранила је Стефка Костадинова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовалло је 15 такмичарки из 10 земаља.

  Бугарска (2)
  Источна Немачка (1)
  Француска (2) 
  Уједињено Краљевство (2)
  Мађарска (2)
  Грчка (1)
  Норвешка (1) 
  Пољска (1) 
  Совјетски Савез (2)
  Западна Немачка (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" |Рекорди пре почетка Европског првенства у дворани 1988.
|-
| Светски рекорд у дворани 
|rowspan="2"  align="left" |  Стефка Костадинова||rowspan="2"||| rowspan="2" |2,06||rowspan="2"|  Атина, Грчка||rowspan="2"| 20. фебруар 1988.
|-	
|Европски рекорд у дворани 
|-
| Рекорди европских првенстава у дворани
| align="left" |  Тамара Бикова||||2.03|| Будимпешта, Мађарска|| 6. март 1983
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
|rowspan="2"  align="left" |  Стефка Костадинова||rowspan="2"||| rowspan="2" |2,06||rowspan="2"|  Атина, Грчка||rowspan="2"| 20. фебруар 1988.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства у дворани 1987
|-
| Рекорди европских првенстава у дворани
| align="left" |Стефка Костадинова||||2.04''|| Будимпешта, Мађарска|| 6. март 1988
|}

 Најбољи европски резултати у 1988. години 
Десет најбољих европских скакачица увис у дворани 1988. године пре почетка првенства 5. марта 1988, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ''') и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 1988..

Освајачи медаља

Резултати

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 19. Европског првенства у дворани 1970—1988.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1988. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1988. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1988.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани